W 2007 roku we Włoszech funkcjonowało 40 skomercjalizowanych lotnisk cywilnych z ruchem pasażerskim powyżej 10 000/rok.. Obecnie największym lotniskiem we Włoszech jest Rzym-Fiumicino, który odprawił w 2011 roku 37 651 700 pasażerów.

Statystyki 2011 
Lotniska z największym ruchem pasażerskim we Włoszech według liczby pasażerów/rok.
Na liście brak jest aktualnych danych o lotniskach w Lampeduzie i Pantelleria.

Przypisy

Zobacz też 
 Port lotniczy.

 
Włochy